Daniel Bertoni (ur. 1955) – piłkarz argentyński 
 Ferdinando Gasparo Bertoni (1725–1813) – włoski kompozytor przedklasyczny
 Gaspare Bertoni (1777–1853) – święty kościoła katolickiego
 Karol Bertoni (1876–1967) – dyplomata austro-węgierski i polski
 Sergio Bertoni (1915–1995) – włoski piłkarz i trener
 Xavier Bertoni (ur. 1988) – francuski narciarz